Kerkhof van Machy (Aube)
Kerkhof van Machy (Somme)